Swellendam kan syfta på:

Swellendam, Sydafrika – en stad i Sydafrika
Republiken Swellendam – en tidigare statsbildning i dagens Sydafrika

nov:Swellendam Komunie, Sud Afrika